John Leslie, Jack Leslie
 John Leslie (1600–1641) – szkocki arystokrata i polityk, 6. hrabia Rothes
 John Leslie (1698–1767) – szkocki arystokrata i polityk, 1. książę Rothes
 John Leslie (1698–1767) – szkocki i brytyjski arystokrata i wojskowy, 10. hrabia Rothes
 John Leslie (1744–1773) – szkocki arystokrata, 11. hrabia Rothes
 John Leslie (1766–1832) – szkocki fizyk i matematyk
 John Leslie (1873–1955) – brytyjski polityk, deputowany z Sedgefield
 Jack Leslie (1901–1988) – angielski piłkarz
 John A. Leslie (ur. 1940) – kanadyjski filozof
 John Leslie (1945–2010) – amerykański reżyser, aktor i producent pornograficzny
 John Leslie (ur. 1970) – nowozelandzko-szkocki rugbysta
 John Leslie – kanadyjski narciarz i snowboardzista, paraolimpijczyk
 Jack Leslie (ur. 1995) – australijski piłkarz
 Jack Leslie – nowozelandzki saneczkarz

Zobacz też 
 John Leslie Mackie